Шампа́нь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 60 км на захід від Парижа, 100 км на північ від Орлеана, 35 км на північ від Шартра.

Історія 

1 січня 2015 року Шампань було приєднано до муніципалітету Гуссенвіль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 284,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шампань на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шампань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар